Пётр Виногра́дов:
 
 Виноградов, Пётр Андреевич (1844—1909) — педагог, автор учебников.
 Виноградов, Пётр Иванович (в монашестве Паисий; 1837—1908/1909) — епископ Русской православной церкви, епископ Туркестанский и Ташкентский.
 Виноградов, Пётр Ильич (1924—2002) — Герой Советского Союза.